Witchcraft может означать:

 «Witchcraft» — второй сингл австралийской группы Pendulum с их третьего альбома Immersion.
 Witchcraft — российская рок-группа.
 Witchcraft — шведская рок-группа.

См. также 
 Колдовство (значения)